Виктор Лундин (; 15 июня 1930, Чикаго, Иллинойс — 29 июня 2013, Лос-Анджелес) — американский актёр, который известен по роли Пятницы в фильме «Робинзон Крузо на Марсе». Он снимался также в телевизионных сериалах «Звёздный путь», «Бэтмен», «» и «Вавилон-5».

Биография 
Виктор Лундин родился в Чикаго, штат Иллинойс, 15 июня 1930 г.. Его отец был немецкого происхождения, а мать англичанкой. Он мечтал стать актёром с детства: его отец работал в кинотеатре, и часто водил туда своего сына. Обучаясь в , Виктор посещает уроки оперного пения, а также играет в школьной бейсбольной команде. Во время учёбы в колледже он пробует себя в радиоспектаклях, озвучивая небольшие роли. Карьера бейсболиста для него закончилась рано: во второй игре за команду Skokie Indians, в которой он играл питчером, Виктор получил серьёзную травму руки.

После окончания колледжа Лундин поступает в  и после года обучения получил предложение сыграть роль в Дон Жуане в Лирической опере Чикаго. Это давало возможность ему обучаться за границей в Италии. Однако он отказался и вместо этого уехал в Калифорнию реализовывать мечту об актёрской профессии. Виктор поступает в Университет Лойола Мэримаунт и получает степень бакалавра искусств. По подсчётам самого Лундина, в период с конца 1950-ых и по конец 1960-х он принял участие в съёмках около 100 фильмов и телесериалов. Он снимался в таких фильмах, как ,  и . В 1964-м Лундин снялся в роли Пятницы в фильме Байрона Хэскина Робинзон Крузо на Марсе. В этот период он также занимается преподаванием пения. Среди его учеников была Люсиль Болл; однако через какое-то время он отказался с ней работать, поскольку «она была заядлым курильщиком, словно бас-профундо».

В 1960-е Лундин снимается в фантастических телевизионных сериалах. В сериале Бэтмен он играет одного из приспешников Пингвина, в  — пришельца. В 1967 году Лундин сыграл клингона в сериале Звёздный путь, впервые появившегося в киносаге персонажа этой вымышленной инопланетной расы. Кроме того, он пробовался на роль Спока, которая впоследствии досталась Леонарду Нимою.

В 1990-е годы он снялся в сериале Вавилон-5 в роли представителя Psi Corps.

Виктор Лундин никогда не был женат, но всю свою жизнь провёл в гражданском браке с Амелией Пригарски. У них родились два сына и дочь. Виктор Лундин скончался после долгой тяжёлой болезни в возрасте 83 лет 29 июня 2013 г. в Таузенд-оукс, штат Калифорния.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 Виктор Лундин на сайте IMDB
 Виктор Лундин на сайте Кинопоиск
Выпускники Университета Лойола Мэримаунт